

Abbreviazioni 
 Gal – abbreviazione di Lettera ai Galati
 Gal – abbreviazione di galattosio

Codici 
 GAL – codice aeroportuale IATA dell'Edward G. Pitka Sr. Airport di Galena (Stati Uniti)
 gal – codice ISO 639-3 della lingua galoli

Persone

Gal
Edward Gal (1970) – cavaliere olandese
Igor Gal (1983) – calciatore croato 
Jean-Antoine Gal (1795-1867) – religioso e storico italiano
Jenny Gal (1969) – ex judoka olandese naturalizzata italiana
Judit Gal (1971) – traduttrice, scrittrice e critica letteraria ungherese naturalizzata italiana
Menchu Gal (1918-2008) – pittrice spagnola
Uziel Gal (1923-2002) – progettista israeliano

Gál
Hans Gál (1890-1987) – compositore e pianista austriaco

Sigle 
 Generic Array Logic – tipo di programmable logic device
 Ginnastica Artistica Lissonese
 Gioventù araba del littorio
 Global Administrative Law – uno dei nuovi settori emergenti nel diritto amministrativo
 Grandi Autonomie e Libertà – gruppo parlamentare della XVII legislatura della Repubblica Italiana
 Grüne Alternative Liste – partito politico tedesco
 Grupos Antiterroristas de Liberación – organizzazione accusata di terrorismo di stato contro ETA
 Gruppo di azione locale
 Geschichte der Arabischen Litteratur, opera bio-bibliografica di C. Brockelmann

Unità di misura 
 gal – abbreviazione di gallone
 Gal – unità di misura dell'accelerazione

Altro 
 183403 Gal – asteroide
 Gal – comune dell'Azerbaigian
 GAL – film spagnolo del 2006

Altri progetti